Ки́рстен () — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Кирстен, Вульф (1934—2022) — немецкий писатель.
 Кирстен, Ральф (1930—1998) — немецкий кинорежиссёр и сценарист.
 Кирстен, Ульф (род. 1965) — немецкий футболист (нападающий) и футбольный тренер.
 Кирстен, Фалько (род. 1964) — немецкий фигурист, пятикратный чемпион ГДР 1983—1987 годов, бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров в мужском одиночном катании.